Стив Уолш (, родился в 1966 году) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1989 году. Выступал за команды «Даллас Ковбойз», «Нью-Орлеан Сэйнтс», «Чикаго Беарз», «Сент-Луис Рэмс», «Тампа-Бэй Бакканирс», «Индианаполис Колтс».

Дядя хоккеиста Райана Макдонаха.

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Ссылки 
 Статистика игрока

Игроки в американский футбол США
Игроки «Даллас Ковбойз»
Игроки «Нью-Орлеан Сэйнтс»
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Сент-Луис Рэмс»
Игроки «Тампа-Бэй Бакканирс»
Игроки «Индианаполис Колтс»